Ter je lahko:

 lesni katran
 Ter, Ljubno, naselje v Sloveniji
 Ter, Italija (it. Pradielis), naselje ob reki Ter v Občini Bardo v Italiji
 Ter (reka, Anglija)
 Ter (reka, Italija) (it. Torre, fur. Tor), ki teče skozi Tersko dolino
 Ter (reka, Španija)

Glej tudi
 Tar
 Terska dolina